Велика Британія брала участь на зимових Олімпійських іграх 2006 року у Турині (Італія) удвадцяте. Збірну країни представляли 41 спортсмен (з них 16 жінок) у 9 видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпіади стала керлінгістка Рона Мартін, а на церемонії закриття — скелетоністка Шеллі Радмен. Країна завоювала одну срібну медаль зі скелетону.

Медалісти

Спортсмени

Біатлон

Бобслей

Гірськолижний спорт

Керлінг

Чоловічий турнір 

Груповий етап 

Сесія 1

Сесія 2

Сесія 4

Сесія 5

Сесія 6

Сесія 8

Сесія 9

Сесія 10

Сесія 11

Півфінал

Матч за бронзу

Команда Великої Британії зайняла четверте місце.

Жіночий турнір 

Склад команди

Груповий етап

Сесія 1

Сесія 2

Сесія 4

Сесія 5

Сесія 7

Сесія 8

Сесія 9

Сесія 10

Сесія 12

Збірна Великої Британії зайняла 5 місце.

Санний спорт

Скелетон

Сноубординг 

Хафпайп

Сноубордкрос

Фігурне катання

Шорт-трек

Посилання 
 База МОК 
 Офіційні олімпійські звіти 
 sports-reference.com 

2006
Країни на зимових Олімпійських іграх 2006
2006 у британському спорті